Földes Imre (1878–1947) határrendőrségi tanácsos, kereskedő
 Földes Imre (1881–1948) grafikus, festőművész, plakáttervező
 Földes Imre (1881–1958) magyar író, színműíró
 Földes Imre (1934–) magyar zenetörténész, zenepedagógus